Do soutěže ženské čtyřhry na pařížském grandslamu French Open 2014 nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byl třetí nasazená dvojice Rusek Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová, jehož členky na předchozím ročníku Roland Garros získaly premiérovou grandslamovou trofej z ženské čtyřhry. Ve druhém kole však nestačily na reprezentantky francouzského tenisu Julii Coinovou s Pauline Parmentierovou.

Každá z vítězek do žebříčku WTA získala 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 400 000 eur, poražený finálový pár pak poloviční finanční prémii.

Ženskou deblovou soutěž ovládla nejlepší dvojice světa složená z čínské světové jedničky Šuaj Pchengové a tchajwanské druhé hráčky žebříčku Su-wej Sieové. Ve finále porazily druhý pár světa Saru Erraniovou s Robertou Vinciovou z Itálie po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. Poražené vstoupily do zápasu lépe, když se ujaly vedení 3–1 na gamy. Erraniová si však následně prohrála třikrát podání. V druhé sadě šly do vedení italské vítězky z Roland Garros 2012 poměrem her 1–0. Poté však ztratily všech šest dalších gamů a dominantní hra Asiatek znamenala vyhraný duel. 

Obě šampiónky získaly druhý grandslamový titul, když společně již vyhrály Wimbledon 2013. Pchengová na okruhu WTA Tour získala čtvrtou trofej v probíhající sezóně a celkově šestnáctou deblovou v kariéře. Pro Sieovou to bylo třetí turnajové vítězství v sezóně 2014 a úhrnem sedmnáctý turnajový triumf z ženského debla.

Nasazení párů 
  'Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (vítězky)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (finále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (2. kolo)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Cara Blacková /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (2. kolo)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (čtvrtfinále)
  Julia Görgesová /  Anna-Lena Grönefeldová (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasia Rodionovová (1. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Jaroslava Švedovová (1. kolo)
  Kristina Mladenovicová /  Flavia Pennettaová (3. kolo)
  Vania Kingová /  Čeng Ťie (1. kolo)
  Klára Koukalová /  Monica Niculescuová (2. kolo)
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (3. kolo)
  Marina Erakovicová /  Arantxa Parraová Santonjaová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= S-w Sie  Š Pcheng
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= S Kuzněcova   S Stosur
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= B Jovanovski  D Jurak
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= V Duševina   S-s Čeng
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Ch-ť Čan   J-ž Čan
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= K Nara  AK Schmiedlová
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=PR
| RD1-team07= P Cetkovská  I Melzer
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=64
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=15
| RD1-team08= L Huber  L Raymond
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=9
| RD1-team09= A Hlaváčková  L Šafářová
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=1
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= O Govorcova   O Savčuk
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= J Janković   A Klejbanova
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= A Tomljanović   Š Čang
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= G Dabrowski  A Rosolska
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= D Hantuchová  Š Pe'er
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= C Black  S Mirza
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= S-w Sie  Š Pcheng
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= V Duševina   S-s Čeng
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Ch-ť Čan   J-ž Čan
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=15
| RD2-team04= L Huber  L Raymond
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= J Janković   A Klejbanova
| RD2-score06-1=w/o
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= G Dabrowski  A Rosolska
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= C Black  S Mirza
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= S-w Sie  Š Pcheng
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=15
| RD3-team02= L Huber  L Raymond
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= J Janković 
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= C Black  S Mirza
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= S-w Sie  Š Pcheng
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= C Black  S Mirza
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=3
}}

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= J Görges  A-L Grönefeld
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=5
| RD1-seed02=
| RD1-team02= D Cibulková  K Flipkens
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=7

| RD1-seed03=
| RD1-team03= M Keys  A Riske
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= I Ramialison  C Sibille
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=
| RD1-team05= L Hradecká  M Krajicek
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= F Schiavone  S Soler Espinosa
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=11
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=16
| RD1-team09= M Erakovic  A Parra Santonja
| RD1-score09-1=78
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=PR
| RD1-team10= K Jans-Ignacik  M Zanevska
| RD1-score10-1=66
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= R Olaru  D Vekić
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12=
| RD1-team12= K Barrois  A Beck
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=PR
| RD1-team13= I Burjačok  V Uhlířová
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= J Coin  P Parmentier
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= A Collombon  C Paquet
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= J Makarova   J Vesnina
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= D Cibulková  K Flipkens
| RD2-score01-1=
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= M Keys  A Riske
| RD2-score02-1=w/o
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= L Hradecká  M Krajicek
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=3

| RD2-seed05=16
| RD2-team05=| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= K Barrois  A Beck
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= J Coin  P Parmentier
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= J Makarova   J Vesnina
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=3

| RD3-seed01=
| RD3-team01= M Keys  A Riske
| RD3-score01-1=66
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=1
| RD3-seed02=
| RD3-team02= L Hradecká  M Krajicek
| RD3-score02-1=78
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3='''6

| RD3-seed03=16
| RD3-team03=

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2014